Abierto Mexicano Los Cabos 2016 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour 250 w sezonie 2016 z cyklu Abierto Mexicano Los Cabos rozgrywany w dniach 8–13 sierpnia 2016 roku w Los Cabos na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 808 995 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2016 w tenisie ziemnym
2016
2016 w Meksyku